Winiarz – książęca ludność służebna zajmująca się uprawą winorośli

Osoby o tym nazwisku:
 Alojzy Winiarz – polski prawnik, historyk
 Bronisław Winiarz – polski radiowiec
 Jan Winiarz – polski prawnik
 Ignacy Winiarz – polski architekt
 Piotr Winiarz – polski żużlowiec
 Wiesław Winiarz – polski nauczyciel, rolnik i urzędnik państwowy